I Walk the Line steht für:
 I Walk the Line, Countrysong von Johnny Cash aus dem Jahr 1956
 I Walk the Line (Album), gleichnamiges Album von Johnny Cash aus dem Jahr 1964
 Walk the Line, Filmbiografie über Johnny Cash aus dem Jahr 2005
 I Walk the Line (Band), finnische Punkrock-Band
 der Originaltitel des Films Der Sheriff aus dem Jahr 1970